Фионов — фамилия. Известные носители:

 Фионов, Алексей Илларионович (род. 1935) — горный инженер-геофизик, лауреат Государственной премии СССР.
 Фионов, Евгений Сергеевич (род. 1947) — российский певец, продюсер и режиссёр, заслуженный артист России.
 Фионов, Иван Данилович (1923—1943) — военный, Герой Советского Союза.